Alain Delon (1935) – attore e regista francese.
 Anthony Delon (1964) – attore francese, figlio di Alain
 Nathalie Delon (1941-2021) – attrice e regista francese, moglie di Alain